Ez a lista Cambridge (Massachusetts) polgármestereit sorolja fel a múltban és a jelenben.

Források, külső hivatkozások
The Mayors of Cambridge since 1893 from the Cambridge Civic Journal
Mayors of Cambridge, Massachusetts from The Political Graveyard

Massachusettsi politikusok
 
Történelmi témájú listák